Битва за Нджамену:

 Битва за Нджамену — сражение между войсками Объединённого фронта  и вооружёнными силами Чада в 2006 году.
 Битва за Нджамену — захват чадскими повстанческими силами Нджамены в 2008 году.